Piridon se može odnositi na:

2-Piridon
3-Piridon
4-Piridon

Пиридони